Bosznia-Hercegovina
Vedašić falu Tomislavgrad községben a Livnói/Hercegboszniai kantonban

 Horvátország
Vedašić falu Udbina községben, Lika-Zengg megyében